Dariusz Wójtowicz (ur. 1965) – polski piłkarz
 Dariusz Wójtowicz (ur. 1972) – polski samorządowiec, prezydent Mysłowic